Vila Franca ist Ortsname von Gemeinden in Portugal

 Vila Franca (Viana do Castelo)
 Vila Franca da Beira
 Vila Franca da Serra
 Vila Franca das Naves
 Vila Franca de Xira
 Vila Franca do Deão
 Vila Franca do Rosário

 Vila Franca do Campo, Azoren
 Vila Franca do Campo (São Pedro), Azoren

Siehe auch:
 Vilafranca
 Villafranca